Steve Jones ou Steven Jones peut désigner :
 Steve Jones (1941-), un joueur américain de baseball ;
 Steve Jones (1944-), un biologiste britannique ;
 Steven E. Jones (1949-), un physicien américain mormon ;
 Steve Jones (1951-2007), un joueur gallois de rugby à XV ;
 Steve Jones (1955-), un athlète anglais spécialiste des courses de fond ;
 Steve Jones (1955-), un guitariste anglais, membre des Sex Pistols ;
 Steve Jones (1958-), un joueur de golf américain vainqueur de l'US Open en 1996 ;
 Steve Jones (1960-), un joueur anglais de football ;
 Steve Jones (1970-), un joueur anglais de football ;
 Steve Jones (1976-), un joueur de football international nord-irlandais ;
 Steve Jones (1977-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Steve Jones (1977-), un présentateur gallois de la version américaine de l'émission The X Factor ;
 Steve Jones (1983-), un joueur de rugby à XV international écossais.